Motike est un toponyme qui peut désigner :
Motike, une localité de Bosnie-Herzégovine située sur le territoire de la Ville de Banja Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
Motike, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Drvar, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.